ФК «Агроби́знес» () — украинский футбольный клуб из города Волочиск Хмельницкой области. Домашний стадион — «Юность». Цвета клуба — желто-синие.

Победитель Второй лиге чемпионата Украины 2017/18. Победитель чемпионата Украины среди любителей 2016/17.

История 
Футбольный клуб «Агробизнес» создан в декабре 2015 года по инициативе бизнесмена Олега Собуцкого. Главным тренером команды с момента её возникновения до 2019 года являлся известный бывший украинский футболист, уроженец Волочиска Андрей Донец.

2016 год

В первый год своего существования «Агробизнес» стал чемпионом Хмельницкой области, одержав в этом турнире в 20 матчах 19 побед при одной ничьей. Также клуб принял участие в Чемпионате Украины среди любителей и вышел в финал этого соревнования, в котором в дополнительное время уступил команде «Балканы» со счетом 0:1.

Сезон 2016/17

В сезоне 2016/17 «Агробизнес» снова успешно выступил в любительском чемпионате Украины: не потерпев ни одного поражения, клуб занял первое место в группе 1 и второй раз подряд попал в финал, где его соперником стал харьковский «Металлист 1925». В финальном матче, состоявшемся 19 июня 2017 года в Киеве на НСК «Олимпийский», «Агробизнес» победил со счетом 4:0 и стал победителем турнира. Лучшим бомбардиром чемпионата с 18 голами стал форвард волочиской команды Николай Темнюк.

Весной 2017 года была создана команда «Агробизнес-2», которая стала победителем чемпионата Хмельницкой области-2017.

Сезон 2017/18

В июне 2017 года «Агробизнес» получил статус профессионального футбольного клуба и аттестат ПФЛ с правом выступать во Второй лиге чемпионата Украины.

Первую часть сезона в группе А второй лиги «Агробизнес» завершил на первом месте, одержав в 17 матчах 16 побед и уступив лишь в одной игре с тернопольской «Нивой».

В Кубке Украины в первом предварительном раунде «Агробизнес» победил ФК «Тернополь» (1:1, 5:3 в серии пенальти). На втором этапе команда снова по пенальти прошла перволиговый ФК «Нефтяник-Укрнефть» — 2:2, 5:4 в серии пенальти. На стадии 1/16 финала «Агробизнес» в дополнительное время уступил команде премьер-лиги «Верес» (1:2).

7 апреля 2018 года «Агробизнес» досрочно, за 8 туров до окончания первенства, обеспечил себе выход в Первую лигу. В итоговой таблице своей группы Второй лиги волочисская команда заняла первое место, выйдя в финал турнира. 9 июня 2018 года «Агробизнес» в финальном матче в Киеве на НСК «Олимпийский» одержал победу над командой СК «Днепр-1» со счетом 1:0 и выиграл золотые медали первенства.

В 2022 году, после вторжения в Украину российских войск руководством клуба было принято решение приостановить выступления в чемпионате Украины

Статистика выступлений

Достижения 
Вторая лига Украины
 Чемпион: 2017/18
Любительский чемпионат Украины по футболу
 Чемпион: 2016/17.
 Вице-чемпион: 2016.
Чемпионат Хмельницкой области
 Чемпион: 2016.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Агробизнес» 
 Профиль ФК «Агробизнес»  на сайте ПФЛ
 ФК «Агробізнес» (Волочиськ). З обережними амбіціями 

ФК «Агробизнес»
Футбольные клубы Хмельницкой области
Волочиск